Агва Амариља има више значења:
 Агва Амариља (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Агва Амариља (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Амариља (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Амариља (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Амариља (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Амариља (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Амариља (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Амариља (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Агва Амариља (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Агва Амариља (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Амариља (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Амариља (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Амариља (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Агва Амариља (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Амариља (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику